Тлачинола има више значења:

 Тлачинола (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлачинола (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику